Příjmení Furch nese více různých osobností:

 Aleš Furch (* 1997) – český lední hokejista
 Dominik Furch (* 1990) – český hokejový brankář
 Otto Furch (1916–2002) – český římskokatolický duchovní, politický vězeň komunistického režimu
 Vincenc Furch (1817–1864) – český básník, dramatik a vlastenec